Wilhelmshöhe kan syfta på:
Bad Wilhelmshöhe – en stadsdel i Kassel i delstaten Hessen, Tyskland
Bergpark Wilhelmshöhe – en park i Kassel, Tyskland
Schloss Wilhelmshöhe – ett slott i Kassel, Tyskland
Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe – belägen i stadsdelen Bad Wilhelmshöhe, den största järnvägsstationen i Kassel, Tyskland